Pleasant Valley Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant Valley Historic District (Georgia), ID-Nr. 09000751
 Pleasant Valley Historic District (Mercer County, New Jersey), ID-Nr. 91000676
 Pleasant Valley Historic District (Warren County, New Jersey), ID-Nr. 94000013